Адобес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Занимает площадь 33 км². Население — 54 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 175 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información sobre el municipio+ info sobre Adobes
 Sexma.

Муниципалитеты Гвадалахары